Méhes ist der Familienname folgender Personen:
 Károly Méhes (1936–2007), ungarischer Mediziner
 Lajos Méhes (1927–2002), ungarischer Politiker